A Knoppix, vagy  KNOPPIX, egy teljes Linux-disztribúció egy CD-n. Ebbe beletartozik egy működőképes operációs rendszer és egy jól működő grafikus felület, melyet live CD-ként is futtathatunk. A Knoppix egy Debian-alapú disztribúció, melyet  Klaus Knopper fejleszt.

Ha olyan rendszert javítunk, ahol a merevlemez nem bootol, akkor a live CD-s operációs rendszerek használata sokkalta kényelmesebb környezetet biztosít mint a korábbi boot-floppy-s megoldások – hála a teljes grafikus környezetnek és a hálózati támogatásnak.

Bár a Knoppixot elsősorban arra a célra tervezték, hogy liveCD-ként futtassuk, feltelepíthetjük egy merevlemezre is ugyanúgy mint minden más OS-t.

Azokon a számítógépeken, melyek támogatják az USB eszközökról való bootolást, a Knoppix rendszert USB flash drive-ról, vagy memóriakártyáról is betölthetjük.

Két fő kiadása van a Knoppixnak: az eredeti CD-s (700 megabyte) és a DVD-s (4,7 gigabyte) „Maxi” változat. Ezek két nyelven jelennek meg, angolul és németül. Ezeken kívül van  még egy finn fordítás is.

Ha elindítunk egy programot, az a CD-ről beolvasva és kicsomagolva a RAM-drive-ba töltődik. A kicsomagolás transzparens és  on-the-fly (röptében).

A Knoppix főként szabad szoftverekből áll, de néhány kereskedelmi szoftvert is tartalmaz.

Verziótörténet 

A   4.0 verzió után a Knoppix  egy DVD "maxi" kiadásban  (több, mint 9GB szoftver),  és egy  CD "light" kiadásban jelenik meg,  melyeket párhuzamosan fejlesztenek.

Változatok

Jegyzetek

Irodalom

Könyvek 
 Wikibooks: Knowing Knoppix
 Granneman, Scott. Hacking Knoppix. John Wiley & Sons (2005), .
 Rankin, Kyle. Knoppix Hacks. O'Reilly (2004), .

Cikkek 
 Cameron Laird: Knoppix gives bootable, one-disk Linux (IBM developer works)
 Distrowatch.com interview with Klaus Knopper
 System recovery with Knoppix (IBM developer works)

Kapcsolódó szócikkek 
 LiveDistro

További információk 

 Knoppix.net – English user site
 USB Knoppix – Run it from a pendrive
 Adriane Knoppix site

Linux-disztribúciók